Моисей (Максим) Яковлевич Лазерсон (Матасия Зусманович Лазерсон, псевдоним — М. Я. Ларсонс; , Митава, Курляндская губерния — ) — российский правовед и журналист; приват-доцент Санкт-Петербургского университета, социолог

Биография 
Родился на западе России. Окончил Митавское реальное училище и юридический факультет Санкт-Петербургского университета с серебряной медалью (1910). Учился вместе с С. В. Юшковым.
Печатался в «Утре», «Праве», «Вопросах права», Archiv fur Socialwissenschaft und Sozialpolitik и других. Статьи на тему общей теории и философии права и вопросам государственного права, переводы. Писал также статьи на идише в «Найе цайт», «Ундзер вэг» и других изданиях на идише.
С 1908 г. - помощник присяжного поверенного у О. И. Грузенберга.
В 1914 г. — управляющий делами правления АО Сысертского Горного Округа в Петербурге (крупное горно-промышленное предприятие, имевшее рудники на Урале). В 1916—1917 годах был директором торгового отдела АО Лысьвенского Горного Округа (Шуваловское общество) в Петербурге.

В марте 1917 был избран в Адмиралтейскую районную Думу Петрограда, в июне 1917 как её представитель стал гласным Петроградской городской Думы. Принимал участие в демонстрации в поддержку Всероссийского Учредительного Собрания.

11 апреля 1918 г. был приглашен А. А. Иоффе сопровождать его в Берлин в составе посольства в качестве советника посольства, но отказался, так как не состоял в компартии. В сентябре 1918 был снова приглашен на должность финансового советника посольства в Берлине Крестинским и на этот раз согласился. Однако проработал на этой должности недолго, так как 7 ноября 1918 советское посольство было выслано из Германии.

В начале 1919 работал в Особой Комиссии по ревизии и реорганизации Центротекстиля. В марте 1919 получил командировку в Финляндию вместе с инженером Р. Л. Через Швецию в июне 1919 года приехал в Берлин, где нашёл работу в банковском учреждении. Некоторое время работал в железнодорожной миссии Ю. В. Ломоносова, заказавшего в Швеции крупную партию паровозов.

В 1923—1925 годах — зам. начальника валютного управления Наркомата финансов. Участвовал в сортировке ценностей в Гохране. Вел переговоры о продажах платины, о чеканке советской серебряной монеты на Лондонском монетном дворе, о реализации старинного серебра из Гохрана. В апреле 1925, получив приказание возвращаться в СССР из загранкомандировки, покинул советскую службу, став невозвращенцем.

Во второй половине 1920-х годов жил в Латвии. Депутат Сейма Латвии, лидер еврейской партии Ceire Cion.

С 1939 г. преподавал в США в Колумбийском университете. Состоял в общении с П. А. Сорокиным.

Избранное 
 Философия и изображение истории в «Войне и мире» Л. Толстого (СПб, 1910)
 Суд и свобода личности. Рига, 1913.
 Догматика и политика в германском государствоведении. М.,1916.
 Война и международная политика. Пг., 1917.
 К международной постановке еврейского вопроса (СПб, 1917)
 Автономия и федерация (Петроград, 1917)
 Национальность и государственный строй. (Юридико-политический очерк). Пг.,1918.
 Право, правизна и трудовой процесс. Опыт социолого-лингвистического объяснения понятия права. Пг.,1919.
 Право на банальность. Опыт обоснование трудового сионизма. Рига, 1925.
 Общая теория права. Рига,1930.
 На советской службе. Записки спеца. 1930.
 В советском лабиринте. Эпизоды и силуэты. Париж: Стрела, 1932.

Переводы 
 Ю. Гачек. Общее государственное право (пер. с немецкого)

Примечания

Литература 
 Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). СПб, 1889—1914.

Ссылки 
 Лазерсон М. Революция и право
 PRIVATE COLLECTION MAURICE LASERSON

Депутаты первого Сейма Латвии
Депутаты второго Сейма Латвии
Депутаты третьего Сейма Латвии
Заключённые Лиепайского концлагеря (1934—1935)
Правоведы Латвии
Правоведы России
Журналисты России
Писатели на идише
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Выпускники Митавского реального училища
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи